Lonkar ist der Familienname folgender Personen:

 Prateeksha Lonkar (* 1968), indische Schauspielerin
 Tanvi Ganesh Lonkar (* 1995), indische Schauspielerin